Storti ist der Familienname folgender Personen:

 Cécile Storti (* 1983), französische Skilangläuferin
 Julien Storti, französischer Bogenbiathlet
 Raffaele Storti (* 2000), portugiesischer Rugby-Union-Spieler